«Here to Stay» () — песня ню-метал-группы Korn, открывающий трек и дебютный сингл с их пятого студийного альбома Untouchables. Песня выиграла премию Грэмми в 2003 в категории «Лучшее метал-исполнение», премию «Лучшее международное видео» на MuchMusic в 2002 и была номинирована как «Лучшее рок-видео» на MTV в 2002. Видеоклип, снятый братьями Хьюз, стал очень успешным, и часто транслировался на MTV и MuchMusic. В клипе показывались музыканты группы на экране телевизора вперемешку с кадрами мировых катаклизмов и происшествий. Песня стала элементом обязательной программы на концертных выступлениях группы по сей день.

Список композиций 
 «Here to Stay» — 4:31
 «Here to Stay» (T Ray’s Mix) — 4:20
 «Here to Stay» (BT’s Managed Anger Mix) — 9:41
 «Here to Stay» (видео) — 4:31

Музыкальное видео 
Видео изображает мальчика, смотрящего послание, влияющее на подсознание, пока каналы переключаются между шоу (которые показывают события, происходящие в мире) и группой, которая играет в телевизоре на фоне статичных декораций. В конце видео Дэвис забирает мальчика внутрь телевизора. Также в видео на «Here to Stay» впервые показана уникальная микрофонная стойка Дэвиса, разработанная Г. Р. Гигером. А также есть альтернативная версия клипа в том-что в начале как в концовке первой версии Дэвис забирает мальчика внутрь телевизора, и группа играет внутри телевизора, а не снаружи. А также те кадры были в первой версии убраны и удалены матерные слова. А концовка видео отличается от оригинала в том-что все участники уходят после песни

Участие в чартах

Примечания

Ссылки 
 Текст песни
 

Песни Korn
Синглы по алфавиту
Песни 2002 года
Синглы 2002 года
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart